Die First Division 1956/57 war die 20. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 25. November 1956 und endete am 13. Juli 1957.

Meister wurde Anorthosis Famagusta.

Modus 
Neun Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Cyprus 1956/57 auf eu-football.info

1956
Fußballsaison 1956/57